Каплан може да се отнася за:
 Каплан, град в Луизиана

 Хора
 Дейвид Каплан (р. 1933), американски философ и логик
 Жулио Каплан (р. 1950), американски шахматист
 Лизи Каплан (р. 1982), американска актриса